Clea –  gruppo musicale femminile pop inglese

Clea –  personaggio dei fumetti Marvel Comics

Clea – genere di molluschi della famiglia Nassariidae